Lista campionilor mondiali la box, cuprinde pugiliștii care au câștigat tilul la campionatul mondial organizat de "National Boxing Association" (NBA), asociație care a luat ființă în anul 1921. În anul 1962 își schimbă denumirea în World Boxing Association.

Categorie grea

Vezi și
Lista campionilor mondiali la box: WBA; WBC; WBO
Box